Solanas (Cabras), een plaats in de Italiaanse gemeente Cabras
 Solanas (Sinnai), een plaats in de Italiaanse gemeente Sinnai 
 Valerie Solanas, een Amerikaans radicaalfeministisch schrijfster